Косино — топоним.

Белоруссия 
 Косино — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Косино — агрогородок в Логойском районе Минской области.

Россия

Транспорт 
 Косино — железнодорожная платформа Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги на юго-востоке Москвы.
 «Косино» — станция Некрасовской линии Московского метрополитена.

Населённые пункты 
 Косино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Косино — посёлок в Кирилловском районе Вологодской области.
 Косино — село в Верхошижемском районе Кировской области.
 Косино — посёлок в Зуевском районе Кировской области.
 Косино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Косино — бывшее село в Московской области на восточной окраине Москвы, затем посёлок городского типа в Люберецком районе Московской области, с 1985 года в составе Москвы.
 Косино — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Косино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Косино — деревня в Бологовском районе Тверской области.

Украина 
 Косино — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Косино — историческое название села Косонь Береговского района Закарпатской области.
 Косино — пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Венгрией.

См. также 
 Косино-Ухтомский — район в Москве; один из трёх микрорайонов называется Косино (на территории бывшей деревни Косино)
 Новокосино (также Ново-Косино и Новое Косино) — район в Москве
 Козино